Иоганн Кристиан Микан (; 1769—1844) — австрийский (богемский) ботаник и энтомолог.

Биография 
Иоганн Кристиан Микан родился 5 декабря 1769 года в городе Теплиц в Австрии (ныне — Теплице, Чехия) в семье ботаника Йозефа Готтфрида Микана (1743—1814). Учился медицине в Пражском университете, в 1793 году стал доктором медицины. Несколько лет Микан работал врачом, затем стал изучать ботанику и энтомологию. В 1796 году он был назначен профессором ботаники Пражского университета, в 1800 году стал профессором общей биологии.

В 1811 году Микан совершил поездку в Испанию, на Мальту и Балеарские острова. С 1817 по 1819 Микан принимал участие в австрийской экспедиции в Бразилию вместе с минералогом И. Э. Полем, зоологом И. Наттерером, ботаником Г. В. Шоттом и художником Т. Эндером. Большая часть привезённых им образцов хранится в Венском музее естествознания.

В 1831 году Микан ушёл на пенсию. Он скончался 24 декабря (по другим данным — 28) 1844 года в Праге.

Некоторые научные работы 
 Mikan, J.C. (1820—1825). Delectus florae et faunae brasiliensis. 52 p., 24 pl.

Литература

Ссылки 
 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Австрии
Энтомологи Австрии
Ботаники XIX века
Ботаники XVIII века